Minneskyrka kan avse:

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – en minneskyrka i Berlin
Lannavaara minneskyrka – en minneskyrka i Lannavaara i nordöstra Norrbotten (även prinsessan Eugenies minneskyrka)
Swedenborgs Minneskyrka – en kyrka vid Tegnérlunden i Stockholm, se Nya kyrkan
Vallersvikskyrkan (tidigare Minneskyrkan) – i Frillesås i norra Halland